James Thomson (1828–1897) – amerykański entomolog
 James Thomson (1700–1748) – poeta i dramaturg angielski
 James Thomson (1834–1882) – poeta anglo-szkocki, znany pod pseudonimem Bysshe Vanolis, B.V.